И́нга Альвида́совна Бабако́ва (в девичестве — Буткус; ) — советская и украинская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр в прыжках в высоту. Заслуженный мастер спорта Украины.

Карьера 
На Олимпийских играх в Атланте завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, уступив Ники Бакоянни и Стефке Костадиновой. На следующих Играх, в Сиднее и Афинах, занимала соответственно 5-е и 9-е места.

Также побеждала на чемпионате мира в 1999 году, становилась серебряным и бронзовым призёром первенства.

Личная жизнь 
Родилась в семье военнослужащего. Позднее переехала в Краснодар, где училась в школе.

Окончила Николаевский государственный педагогический институт, в который перевелась из Краснодарского государственного института физической культуры. Замужем за Сергем Бабаковым, сын Георгий родился в 1990 году, также есть дочь Николь. В настоящее время живёт в Николаеве.

Награды 
 Почётный знак отличия Президента Украины (07.08.1996)
 Орден «За заслуги» II степени (23.09.1999)

Примечания 

Прыгуны в высоту СССР
Прыгуны в высоту Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Заслуженные мастера спорта Украины
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры Почётного знака отличия президента Украины